Ви́ктор Влади́мирович Комаро́в (прозвище «Пи́фа»; род. 7 января 1961, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, участник групп «Nautilus Pompilius», «Настя» и др.

Биография 
Прозвище «Пифа» придумали его родители, когда он в 3-х летнем возрасте пришёл на ёлку в костюме пса со страниц газеты французских коммунистов «L’Humanité», по имени Пиф.

Окончил Свердловское музыкальное училище им. Чайковского, Свердловский архитектурный институт.

Однокурсник создателей Наутилуса, а затем и участник группы ещё в студенческом её виде. За неделю до начала записи «Невидимки» в начале 1985 года Бутусов и Умецкий пригласили Виктора в группу в роли клавишника.

Параллельно игре в НАУ Комаров работал конторским рабочим в Главснабе. Отличался на фоне группы тем, что лучше других умел управляться с синтезатором «Yamaha» и был владельцем автомобиля ВАЗ-21011 «Жигули», который также носил неформальную кличку «Голубой мул».

Был клавишником группы вплоть до распада «звёздного» состава в 1988-ом. Работал с «Настей» и Алексеем Могилевским в его проекте «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели». В 1989-90 годах играл в составе группы Александра Тропынина «Траппа».

Живёт в Екатеринбурге.

С января 2016 года — участник музыкального коллектива «НАМБАТУ» (клавиши, бэк-вокал).

Источники

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090201030924/http://rockanet.ru/100/57.phtml
 http://naupiter2006.narod.ru/in4.htm
 http://nau-butusov.narod.ru/komarov.htm

Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Выпускники Уральского архитектурно-художественного университета
Персоналии:Русский рок
Рок-музыканты СССР
Музыканты группы «Наутилус Помпилиус»
Музыканты группы «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели»
Свердловский рок-клуб